Успење Пресвете Богородице може бити:

 Успење Пресвете Богородице, православни црквени празник
 Црква Успења Пресвете Богородице, назив за цркве посвећене Успењу Пресвете Богородице
 Манастир Успења Пресвете Богородице, назив за манастире посвећене Успењу Пресвете Богородице

Види још 
 Успење (вишезначна одредница)
 Празник (вишезначна одредница)